Okręty US Navy o nazwie USS "Minneapolis", pochodzącej od miasta Minneapolis:

Pierwszy "Minneapolis" (C-13) był krążownikiem będącym w służbie w latach 1894-1921.
Drugi "Minneapolis" (CA-36) był ciężkim krążownikiem, który wszedł do służby w 1934, brał udział w wielu aukcjach w czasie wojny na Pacyfiku, wycofany ze służby w 1947.

Zobacz też 
 "Minneapolis-Saint Paul" (SSN-708), dwudziesty pierwszy okręt typu Los Angeles.
 USS "Saint Paul"

Minneapolis